Schreiner steht für:
 Tischler, Holzverarbeitungsberuf
 Schreiner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schreiner Airways, niederländische Fluggesellschaft
 Schreiner Group, Unternehmensgruppe

geographische Objekte:
 Schreiner (Gemeinde Aschach), Ort bei Aschach an der Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schreiner, deutscher Name des Bobík (1264 m), Berg in Tschechien

Siehe auch:

 Ebenist
 Shriner